Lebel kan som auktorsförkortning betyda:

 Teresa Lebel
 Jacques Eugène Lebel

Robotskapade auktorsförkortningar